Calommata är ett släkte av spindlar. Calommata ingår i familjen pungnätsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pungnätsspindlar
Calommata